Чамара имеет несколько значений:
 Чамара, Виктор Фёдорович (род. 1952) — заслуженный журналист Украины, бывший генеральный директор информационного агентства УКРИНФОРМ;
 Чамара, Витольд (род. 1984) — певец Донатан;
 Чамара — ритуальное опахало.